Plaats in Indonesië
 Kumpul Rejo (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kumpul Rejo (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Kumpulrejo, doorverwijspagina